ZND – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua zande
 ZND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zinder (Niger)